Antonio La Forgia (1944-2022) – politico italiano
 Domenico La Forgia (1928-2018) – calciatore italiano

Pagine correlate 
Forgia